Districtul Benton sau Districtul civil Benton (conform originalului, Benton Township) se poate referi la unul din următoarele trei sub-diviziuni administrative de ordin trei, toate din statul  al Statelor Unite ale Americii,

Statul Ohio 

 Districtul Benton,  comitatul Hocking, statul  (conform, BT Twp HK - OK);
 Districtul Benton,  comitatul Monroe, statul Ohio (conform, BT Twp MR - OK);
 Districtul Benton,  comitatul Ottawa, statul Ohio (conform, BT Twp OT - OK);
 Districtul Benton,  comitatul Paulding, statul Ohio (conform, BT Twp PD - OK);
 Districtul Benton,  comitatul Pike, statul Ohio (conform, BT Twp PK - OK);

Vezi și 

 Benton (dezambiguizare)
 Comitatul Benton (dezambiguizare)
 Districtul Benton (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Ohio